Saint-Cirgues peut faire référence à deux communes françaises :

 Saint-Cirgues dans la Haute-Loire ;
 Saint-Cirgues dans le Lot.

Voir aussi 
 Saint-Cirgue, commune française du Tarn ;
 Saint-Cirgues-de-Jordanne, commune française du Cantal ;
 Saint-Cirgues-de-Malbert, commune française du Cantal ;
 Saint-Cirgues-de-Prades, commune française de l'Ardèche ;
 Saint-Cirgues-en-Montagne, commune française de l'Ardèche ;
 Saint-Cirgues-la-Loutre, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Cirgues-sur-Couze, commune française du Puy-de-Dôme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France